O Campeonato Carioca de Futebol de Areia de 2019 é a quinta edição do principal torneio de futebol de areia fluminense, organizado pela Federação de Futebol de Areia do Estado do Rio de Janeiro (FEBSERJ). Realizado entre de 13 e 17 de março, no Centro de Treinamento do Botafogo da praia de Copacabana, conta com a participação de oito equipes.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Fase final

Semifinais

Terceiro Lugar

Final

Campeão

Prêmios

Classificação

Ligações externas 

 
 

2019